Nikołaj Ignatow (1894–1943) – radziecki piłkarz
 Nikołaj Ignatow (1903–1966) – radziecki polityk, przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej Rosyjskiej FSRR w 1959 roku i w latach 1962-1966
 Nikołaj Ignatow (1914–1967) – radziecki działacz partyjny i państwowy.
 Nikołaj Ignatow (ur. 1978) – rosyjski hokeista